

Musique

Chansons 
 Blue Jean est une chanson de David Bowie parue en 1984 sur l'album Tonight ;
 Blue Jeans est une chanson de Lana Del Rey parue en 2012 sur l'album Born to Die.

Groupe 
 Blue Jeans est un groupe de rock français fondé en 1959 par Line Budes, Jacques Budes et Serge Plegat.

Cinéma 
  est un film muet américain de John H. Collins, sorti en 1917 ;
  (Blue Denim) est un film américain de Philip Dunne, sorti en 1959 ;
 Blue Jeans est le titre original de Couples impudiques, un film italien de Mario Imperoli, sorti en 1975 ;
 Blue Jeans est un film français de Hugues Burin des Roziers, sorti en 1977.

Personnes
 Blue Jeans est un écrivain espagnol.